Telesur kan verwijzen naar:
 Telesur (telecombedrijf), de Surinaamse telefoonmaatschappij
 Telesur (televisiezender), een Zuid-Amerikaanse televisiezender